Agis může být:

 Agis I. (930–900 př. n. l.) – spartský král
 Agis II. (???–401 př. n. l.) – spartský král
 Agis III. (???–331 př. n. l.) – spartský král
 Agis IV. (265–241 př. n. l.) – spartský král